Sobbo ist der Name von:

 Sobbo de Svirte († 1322; auch Sobbo de Altena) stammte aus der Linie Isenberg-Altena und war bis 1296 Vasall des Grafen Eberhard I. von der Mark
 Peter Salisbury (* 1971; gebürtig Peter Anthony Salisbury; Spitzname „Sobbo“), britischer Musiker